Lučić, Lucić oder Lucic ist der Familienname folgender Personen:

 Hanibal Lucić, kroatischer Poet und Schriftsteller der Renaissance
 Ivan Lučić (1604–1679), kroatische Historiker und Kartograph
 Ivan Lucic (* 1995), österreichischer Fußballtorhüter
 Ivica Lucić (* 1982), österreichischer Fußballspieler
 Milan Lucic (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler
 Miloš Lučić (* 1986), bosnisch-herzegowinischer Politiker, Minister für Menschenrechte und Flüchtlinge
 Mirjana Lučić-Baroni (* 1982), kroatische Tennisspielerin
 Nenad Lucic (* 1974), deutscher Schauspieler
 Teddy Lučić (* 1973), schwedisch-kroatischer Fußballspieler
 Vladimir Lučić (Basketballtrainer) (* 1982), serbischer Basketballtrainer
 Vladimir Lučić (* 1989), serbischer Basketballspieler
 Vladislav Lučić (* 1941), jugoslawischer bzw. serbischer Basketballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Lukšić